El Torneig de Montpeller 2018, oficialment conegut com a Open Sud de France 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de febrer del 2018 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

Els germans britànics Ken i Neal Skupski van guanyar el primer títol junts.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018